Тексоконалко има више значења:

 Тексоконалко (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тексоконалко, Ел Љано (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику